A13 ou A-13 est un sigle qui peut faire référence à diverses choses.

Domaine militaire 
 , un sous-marin de la Royal Navy.

Histoire 
 A13, code dans la classification Gardiner, du hiéroglyphe égyptien Prisonnier.

Informatique 
 Apple A13 Bionic, un système sur une puce.

Médecine 
 Classe ATC A13, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Transports 
Aéronautique
 Abrial A-13 Buse, un planeur sans queue français ;
 Antonov A-13, un planeur de voltige soviétique.

Autoroutes
  Autoroute allemande A13 relient Berlin à Dresde ;
  Autoroute autrichienne A13 reliant Innsbruck au Col du Brenner ;
  Autoroute belge A13 (E313) reliant Anvers à Liège ;
  Autoroute espagnole A-13 reliant Logroño à Soria ;
  Autoroute française A13 reliant Paris à Caen ;
  Autoroute italienne A13 reliant Bologne à Padoue ;
  Autoroute kazakh A13 reliant Kokchetaou à la frontière russe ;
  Autoroute luxembourgeoise A13 reliant Longwy à Schengen ;
   reliant Jimeta à Bama ;
  Autoroute néerlandaise A13 reliant La Haye à Rotterdam ;
  Autoroute portugaise A13 reliant Santo Estêvão à Coimbra ;
  Autoroute québécoise 13 reliant Montréal à Boisbriand ;
  Autoroute roumaine A13, reliant Brașov à Sibiu (projet) ;
  Autoroute suisse A13 reliant Sankt Margrethen à Bellinzone ;
  Autoroute cantonale A13 reliant Magadino à Locarno.

Routes
  Route britannique A13 reliant Central London à Shoeburyness ;
  Route letonne A13 reliant la frontière russe à la Frontière lituanienne ;
  Route lituanienne A13 reliant Klaipėda à la frontière letonne.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres